Альмудена ():

 Альмудена — испанское женское имя арабского происхождения. Прототипом является имя Мадина. Дева Альмудена считается католической покровительницей Мадрида. По церковному календарю день Святой Альмудены отмечается 9-го ноября.
 Собор Альмудена — собор в Мадриде
 Альмудена  — крупнейшее кладбище  Мадрида

См. также 
 Грандес, Альмудена (1960—2021) — испанская писательница, колумнист.
 Сид Тостадо, Альмудена (род. 1980) — спортсменка.

Арабские имена
Испанские имена